Ке́рри Че́ндлер (; ), — американский диджей и музыкальный продюсер.

Биография 
Чендлер вырос в семье джазовых музыкантов. Его отец, Джозеф Чендлер, был диджеем и познакомил его с разнообразной музыкой в стиле соул, диско и нью-йоркского андеграунда того времени. Под руководством отца, он начал сводить пластинки в клубе Rally Racquet Club в Ист-Ориндж, штат Нью-Джерси, в возрасте тринадцати лет. В четырнадцать лет он начал проходить практику в звукозаписывающей студии и самостоятельно писать музыку. В 1991 году Чендлер выпустил свой первый трек «SuperLover / Get It Off» на Atlantic Records. С тех пор Чендлер выпустил более 100 авторских записей.

В 1980-х годах он был диджеем-резидентом в клубе Zanzibar в Ньюарке, штат Нью-Джерси, месте, где появился стиль хаус-музыки, известный как «Нью-Джерси-саунд» (), совмещающий характеристики дип-хауса и гараж-хауса.

Наряду с различными наградами и признаниями за выдающийся вклад в хаус-музыку последних лет, Керри был на обложках Mixmag, DJ Magazine (Великобритания и США) и фигурировал в известной серии подкастов Resident Advisor The Hour.

Он является основателем лейбла хаус-музыки Madhouse Records, подписавшим Роя Эйерса и Денниса Феррера, а чуть позднее он же создал MadTech Records.

В 2016 году он основал свой третий лейбл Kaoz Theory, в который вошли релизы таких известных исполнителей, как: Джейми Джоунса, Сатоси Томииэ, Сета Трокслера и The Martinez Brothers .

В 2017 году Чендлер выступает на знаменитом бельгийском фестивале Tomorrowland.

В 2018 году для проекта Sónar Calling GJ 237b Чендлер, наряду ещё с 32-мя артистами, подготовил специальные музыкальные произведения, которые отправятся к звезде Лейтена, откуда у землян есть шанс получить ответ в ближайшие 25 лет.

В 2019 году Керри Чандлер являлся хэдлайнером 51-го State Festival, который проходит в Лондоне, мероприятии на котором также выступали Луи Вега и Дэвид Моралес, Деннис Феррер, Роджер Санчес, Тодд Эдвардс и другие звёзды танцевальной сцены.

В 2020 году Fourfour Magazine назвал Керри Чендлера «Иконой хаус-музыки»

Керри Чендлер является членом Консультативного совета по обмену сообщениями внеземного разума (METI).

Дискография

Номинации и награды 
 DJ Award for Best Deep House — 2008 г. (номинант)
 DJ Award for Best Deep House — 2011 г. (номинант)
 DJ Award for Best House Master- 2017 г. (номинант)
 DJ Award for Best House Master — 2018 г. (номинант)
 DJ Award for Best House Master — 2019 г. (лауреат)
 DJ Magazine Alternative Top 100 DJs — 2019 г. (29 место)

Ссылки 
 Официальный сайт Керри Чендлера
 Керри Чендлер на youtube
 Дискография Керри Чендлера на сайте Discogs.com
 Керри Чендлер на mixcloud

Примечания 

Хаус-музыканты